Ивешти има више значења:

 Ивешти (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Ивешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Ивешти (Галац), општина у округу Галац у Румунији
 Општина Ивешти (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији